El término Cruces (plural de cruz), hace referencia a:

Lugares

Chile 
 Cruces, cauce fluvial, catalogado como río.
 Cruces, caserío de la Región de los Ríos.

Cuba 
 Cruces, localidad en la provincia de Cienfuegos.

España 
 Cruces, barrio y distrito del municipio  de Baracaldo en la provincia de Vizcaya.
 Cruces (Oviedo), localidad del municipio de Oviedo.
  Cruces (Barjas), localidad del municipio de Barjas, provincia de León.
 Villa de Cruces, es concello de la provincia de Pontevedra.
 Villanueva de las Cruces, localidad en la provincia de Huelva.

Estados Unidos 
 Las Cruces, ciudad del estado de Nuevo México.

Apellido 
 Agustín Téllez Cruces, abogado y político mexicano.
 Cruces (apellido)

Además 
 Fiesta de las Cruces, también llamada Cruz de Mayo, que se celebra  el 3 de mayo.
 Hospital de Cruces. Sistema Vasco de Salud (Osakidetza) en el barrio de Cruces de Baracaldo en España.